Ernst Friedrich Gilg (1867-1933), botaniste allemand
  (1922-2006), historien, politologue et journaliste suisse
 Youri Gilg (1970), skieur acrobatique français
 Candice Gilg (1972), skieuse acrobatique française